De Meene (Bronckhorst), een gehucht in de gemeente Bronckhorst
De Meene (Hardenberg), een gehucht in de gemeente Hardenberg
De Meene (waterschap), een waterschap in Noordoost-Overijssel